

Lokalizacje 
 Kröning – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut

Osoby 
 Kurt Kröning – niemiecki polityk
 Volker Kröning – niemiecki polityk